Havneholmen (eiland), een eiland bij de zuidhaven van Kopenhagen
 Havneholmen (metrostation), metrostation, genoemd naar bovengenoemd eiland